Fernando José Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart (Madrid, 11 de julio de 1959),  marqués de San Vicente del Barco, es un aristócrata y empleado bancario español.

Biografía 
Es el cuarto de los seis hijos de Luis Martínez de Irujo y Artázcoz y Cayetana Fitz-James Stuart,  duquesa de Alba de Tormes.

Estudió Derecho en el CEU San Pablo, dependiente entonces de la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja para el Banco Santander por las mañanas y por las tardes, se encarga de la gestión de la fundación del Patrimonio de la Casa de Alba.

Su madre le cedió el título de marqués de San Vicente del Barco, con grandeza de España, el 26 de enero de 1994.

Fernando José es su nombre completo. 

En el reparto previo de la herencia de su madre, a Fernando José le correspondió la residencia marbellí de Las Cañas, donde reside en Semana Santa y en verano. En otoño-invierno, permanece en el Palacio de Liria, y trabaja en Madrid. Tras convertirse dicho palacio en la residencia oficial de su hermano Carlos, al permanecer soltero, continua disponiendo de sus dependencias en el palacio.

Ancestros

Referencias 

Casa de Alba
Nobles de España del siglo XXI
Nobles de la Comunidad de Madrid
Marqueses de España
Nacidos en Madrid